Pyramid (обычно от , заимствованное от ).

 Pyramid — песня филиппинской певицы Charice.
 Pyramid — альбом британской группы The Alan Parsons Project.
 Pyramid — видеоигра начала 1990-х годов, сходная с тетрисом.
 Pyramid — программный каркас для разработки веб-приложений, написанный на языке Python в рамках проекта Pylons.
 Pyramid — телевизионное игровое шоу, выходящее на американских телеканалах с начала 1970-х годов.
 Pyramid — американская марка дешёвых сигарет, выпускаемых компанией Liggett.
 Pyramid — японская студия, разрабатывающая консольные игры серии Patapon.
 Pyramid Technology — американская компания по производству мини-компьютеров на основе RISC-процессоров.

См. также 
 Пирамида
 Пирамид